Мамин — фамилия.

Известные носители:
 Мамин, Артём Витальевич (род. 1997) — российский футболист.
 Мамин, Аскар Узакпаевич (род. 1965) — премьер-министр Казахстана (2019—2022).
 Мамин, Владимир:
 Мамин, Владимир Наркиссович (1863—1909) — юрист, депутат II Государственной думы Российской империи, брат Дмитрия Мамина-Сибиряка.
 Мамин, Владимир Фёдорович (род. 1925) — советский токарь, Герой Социалистического Труда (1971).
 Мамин, Иван Васильевич (1876—1938) — русский механик, изобретатель.
 
 Мамин, Николай Петрович (род. 1938) — мастер спорта СССР по акробатике, тренер, судья.
 Мамин, Юрий Борисович (род. 1946) — советский, российский театральный и кинорежиссёр, сценарист, композитор, актёр, телеведущий.
 Мамин, Яков Васильевич (1873—1955) — русский механик, изобретатель.
Известные носительницы:
 Мамина, Алёна Александровна (род. 1990) — российская легкоатлетка.
Составные фамилии:
 Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович (1852—1912) — русский прозаик и драматург.

См. также